Jarosław Kamiński (ur. 1965) − litewski polityk
 Jarosław Kamiński (ur. 1968) – polski dramaturg, pisarz, scenarzysta i publicysta
 Jarosław Kamiński (ur. 1960) − polski montażysta filmowy